All Saints Church (deutsch: Allerheiligenkirche) ist der Name folgender Kirchen:

Deutschland 
 All Saints Church (Berlin)
 All Saints’ Church (Dresden), ehemalige anglikanische Kirche in Dresden
 All Saints Church (Leipzig)

Großbritannien 
(anglikanisch, wenn nicht anders vermerkt)
 All Saints Episcopal Church (Challoch), episkopale Kirche im schottischen Challoch
 St Mary and All Saints, Kirche in Chesterfield, Derbyshire
 All Saints Church (Earls Barton), Kirche in Earls Barton, Northamptonshire
 All Saints, Kirkbymoorside, Grafschaft North Yorkshire
 All Saints Church (Little Somborne), Kirchengebäude in Little Somborne, Hampshire
 All Saints Church (Liverpool), Kirche in Liverpool, Merseyside
 All Saints Church (Fulham), Kirche in Fulham, London Borough of Hammersmith and Fulham
 All Hallows-by-the-Tower, London
 All Hallows the Great, ehemalige Kirche in London
 All Hallows Bread Street, ehemalige Kirche in London
 All Hallows Lombard Street, ehemalige Kirche in London
 All Saints Margaret Street, London
 All Saints, Camden Town, London, früher anglikanisch, jetzt orthodox
 All Saints Church (Maidstone), Grafschaft Kent
 All Saints Church (Mapperton), Dorset
 Old All Saints Church (Nuneham Courtenay), Oxfordshire
 All Saints Church (Oxford), profanierte Pfarrkirche in Oxford, heute Bibliothek
 Church of All Saints (Oystermouth), Glamorgan, Wales
 Rotherham Minster, South Yorkshire
 All Saints Church (St Andrews), episkopale Kirche im schottischen St Andrews
 All Saints Church, Tudeley, Dorfkirche in Tudeley, Kent
 All Saints Church (Ulcombe), Pfarrkirche in Ulcombe, Kent
 Kathedrale von Wakefield, West Yorkshire
 All Saints Church (Wing), Pfarrkirche in Wing, Buckinghamshire
 All Saints, North Street, Kirchengebäude in York, North Yorkshire
 All Saints, Pavement, Kirchengebäude in York, North Yorkshire
 All Saints (in the Marsh), Peasholme Green in York, North Yorkshire

Italien 
 All Saints Church (Rom)

Neuseeland 
 All Saints Church (Dunedin), Kirche in Dunedin
 All Saints Church (Tapanui), anglikanische Kirche in Tapanui
 All Saints Church (Wellington), anglikalisch-methodistische Kirche in Wellington

Salomonen 
 All Saints Church (Honiara)

Spanien 
 All Saints Church (Puerto de la Cruz), Teneriffa

Vereinigten Staaten 
 All Saint’s Church, in Oracle, Arizona
 All Saints Episcopal Church (Denver), Colorado
 All Saints Church of Eben Ezer, in Brush, Connecticut
 All Saint’s Episcopal Church, in Enterprise, Florida
 All Saints Episcopal Church (Winter Park), Florida
 All Saints Catholic Church, in Stuart, Iowa
 All Saints Church (Taylorsville), in Taylorsville, Kentucky
 All Saints Episcopal Church (DeQuincy), Louisiana
 All Saints’ Church (Boston), Massachusetts
 All Saints’ Church (Easton), Maryland
 All Saints Church at Monie, in Venton, Maryland
 All Saints’ Church (Lower Marlboro), Maryland
 All Saints Church-Episcopal, in Northfield, Minnesota
 All Saints’ Church (Peterborough), New Hampshire
 All Saints’ Memorial Church (Navesink), New Jersey
 All Saints’ Chapel, in Rosendale, New York
 All Saints Chapel and Morris Family Burial Ground, in Morris, New York
 All Saints Episcopal Church (Braircliff Manor), New York
 All Saints Episcopal Church (Portsmouth), Ohio
 All Saints Memorial Church (Providence), Rhode Island
 All Saints’ Episcopal Church, Waccamaw, in Pawleys Island, South Carolina
 All Saints Roman Catholic Church, in Houston, Texas
 All Saints’ Episcopal Cathedral Complex, in Milwaukee, Wisconsin

Siehe auch 
 Allerheiligenkirche
 All Saints’ Episcopal Church

!